Lambari - espécie de peixes

Localidades

 Lambari (Minas Gerais)

Desambiguação